Weidmann – niemieckie nazwisko, forma Waidmann, co znaczy "myśliwy"
 Eugène Weidmann – przestępca działający we Francji
 Paul Weidmann – austriacki pisarz